Het oeuvre-overzicht van de Noorse componist Johan Kvandal.

Kvandal, Johan